CEMIP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 361 амінокислот, а молекулярна маса — 152 998.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, ендоплазматичному ретикулумі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Некатегоризовані білки